Фредрикссон, Фредриксон () — шведская фамилия. Означает «сын Фредрика» («мирный правитель», «Князь мира»).

Аналогичная фамилия в Норвегии — Фредриксен (), в Дании — Фредериксен ().

Известные носители:
 Фредрикссон, Герт (1919—2006) — шведский спортсмен, гребец на байдарке.
 Фредрикссон, Мари (1958—2019) — шведская певица, композитор, автор песен, пианистка.
 Фредрикссон, Марианна (1927—2007) — шведская писательница, журналист и редактор. 
 Фредрикссон, Матиас (род. 1973) — шведский лыжник, обладатель Кубка мира 2002—2003 годов.
 Фредриксон, Отто (род. 1981) — финский футболист шведского происхождения, вратарь.
 Фредриксон, Стиг (род. 1945) — шведский журналист, тайный помощник А. И. Солженицына.
 Фредрикссон, Тобиас (род. 1975) — шведский лыжник, олимпийский чемпион 2006 в командном спринте.
 Фредрикссон, Эрик (род. 1943) — шведский футболист, футбольный судья.
 Фредрикссон, Эрик Альгот (1885—1930) — шведский полицейский и спортсмен.